О’Хэ́р () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 О’Хэр, Денис (род. 1962) — американский актёр кино, театра и телевидения.
 О’Хэр, Джон (род. 1946) — шотландский футболист.
 О’Хэр, Крис (род. 1990) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 1500 метров.
 О’Хэр, Марк (род. 1968) — американский иллюстратор и мультипликатор.
  (1914—1943) — американский военный лётчик, участник Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий, пропал без вести. В его честь в 1949 году власти Чикаго (США) переименовали строящийся аэропорт Орчард.

Другое 
 О’Хэр — крупный аэропорт, расположенный в северо-западной части Чикаго, Иллинойс, США.

См. также 
 «» — мультсериал по мотивам комикса Лэрри Хэма «Баки О’Хэр» о приключениях зелёного человекоподобного зайца.

Примечания